Lätsch ist der Familiennamer folgender Personen:

 Otto Lätsch (1905–1948), deutscher Kriegsverbrecher und Angehöriger der Lager-SS im KZ Auschwitz
 Joachim Lätsch (* 1956), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Latsch (Begriffsklärung)